O Rio Almaş (Drauţ) é um rio da Romênia afluente do rio Drauţ, localizado no distrito de Arad.

Rios da Roménia